The show must go on (de voorstelling moet doorgaan) is een Engelstalig spreekwoord uit de amusementswereld, waarmee aangegeven wordt dat het amusement altijd door moet gaan, ongeacht de persoonlijke problemen van de artiesten. De Engelstalige term wordt over de hele wereld gebruikt.
Nummers
 The Show Must Go On (Chicago), een lied van het album Chicago XXXII (Stone of Sisyphus) van de Amerikaanse band Chicago
 The Show Must Go On (Soldat Louis), een lied van de Franse band Soldat Louis
 The Show Must Go On (Nirvana), een lied van het album All of us van de Engelse band Nirvana uit 1968
 The Show Must Go On (Pink Floyd), een lied van het album The Wall van de Engelse rockband Pink Floyd
 The Show Must Go On (Queen), een nummer van de Engelse rockgroep Queen van het album Innuendo
 The show must go on (Leo Sayer), een single van Leo Sayer, o.a. gecoverd door Three Dog Night

Andere titels
 The Show Must Go On (toneelstuk), Japans toneelstuk van Koki Mitani (1991)
 The Show Must Go On (film), Koreaanse film van Jae-rim Han uit (2007)
 The Show Must Go On (ER), episode uit de Amerikaanse ziekenhuisserie ER
 The Show Must Go On (The Nanny), episode uit de Amerikaanse komedieserie The Nanny
 The Show Must Go On (One Tree Hill), episode uit de Amerikaanse dramaserie One Tree Hill
 The Show Must Go On (The Big O), episode uit de Japanse animatieserie The Big O
 The show must go on!, het 28ste album uit de stripreeks De Blauwbloezen